Bus de Barcelona puede referirse a:

Autobús urbano de Barcelona: líneas de autobús en el Área Metropolitana de Barcelona.

Red Ortogonal de Autobuses de Barcelona: Autobús de tránsito rápido en Barcelona.

Bus Turístico de Barcelona: red compuesta por tres líneas de autobús turístico que recorren los puntos de interés de Barcelona.